Натуральне число 923
 923 рік до нашої ери
 923 рік нашої ери